Montirat ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Montirat (Aude)
 Montirat (Tarn)